Tokijský proces může být:
 Tokijský proces – proces s japonskými válečnými zločinci

filmy
 Tokijský proces (film, 1983)
 Tokijský proces (film, 2006)